Сан Мартин Закатепек има више значења:

 Општина Сан Мартин Закатепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мартин Закатепек (Сан Мартин Закатепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику